

Geografia
Stati Uniti d'America
Kerr – civil township dell'Illinois
Kerr – census-designated place del Montana
Kerr – comunità non incorporata dell'Ohio
Contea di Kerr – contea del Texas

Persone 

 Alfred Kerr –  scrittore tedesco
 Deborah Kerr – attrice britannica
 John Kerr – pattinatore su ghiaccio britannico
 Katharine Kerr – scrittrice statunitense